Серебровский, Марк Бенцианович (1928—2012) — советский и российский архитектор, работавший в Ленинграде, Санкт-Петербурге.

Биография 
Марк Бенцианович Серебровский окончил Институт имени И. Е. Репина в Ленинграде в 1958 году. Педагог, руководитель большого творческого коллектива в институте «Лензнииэп», автор крупных санаторно-курортных комплексов в курортной зоне Ленинграда.

Избранные проекты и постройки 
 Пансионаты «Дюны» и «Морской прибой» (в коллективе авторов)
 Туристская гостиница «Репинская»
 Санатории «Нагорный», «Северная Ривьера» и «Сестрорецкий курорт» (1960-1980-е)
 Реконструкция старых домов отдыха (руководитель коллектива, 1980-1990)
 Санаторный комплекс «Белые ночи» в Сестрорецком районе
 Проект гостиницы в Кузнечном переулке, 7 в Ленинграде
 Дом-комплекс у станции метро «Академическая» на Гражданском проспекте (совместно с О. И. Никитиной и И. С. Кальниной) в Ленинграде

Литература 
 В. Г. Исаченко. Зодчие Санкт–Петербурга. XX век. Санкт-Петербург, Лениздат, 2000. ISBN 5-289-01928-6. Стр. 690–691.

Примечания

Ссылки 
 Памятник В. В. Докучаеву

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы СССР
Архитекторы по алфавиту